Korpusy armijne Cesarstwa Niemieckiego
 Korpusy armijne III Rzeszy